Bystré ist der Name folgender Orte:

 Bystré u Poličky, Stadt im Okres Svitavy, Tschechien
 Bystré (Slowakei), Gemeinde im Okres Vranov nad Topľou, Slowakei
 Bystré v Orlických horách, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy, Tschechien 
 Ortsteil von Stárkov, Okres Náchod, Tschechien